Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990 se dispute à Orlando du 12 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Larisa Neiland et Natasha Zvereva.

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1990
Championnat Double
Événement sportif à Orlando (Floride)
Compétition de tennis en Floride
Tennis en septembre 1990